Marco Caligiuri, né le  à Villingen-Schwenningen en Allemagne, est un footballeur italo-allemand. Il évolue comme milieu défensif.

Biographie 

Marco Caligiuri a connu deux sélections avec les moins de 20 ans de l'Allemagne en 2003, mais n'a depuis plus jamais fréquenté une quelconque sélection allemande.

Statistiques

Palmarès 
Néant

Famille 
Son jeune frère Daniel est aussi footballeur professionnel.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Footballeur italien
Footballeur italo-allemand
Joueur du MSV Duisbourg
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur de l'Eintracht Brunswick
Naissance en avril 1984
Naissance à Villingen-Schwenningen